Roderbach ist ein Gewässername:

 Roderbach (Kyll), Unterlaufname Langbach, rechter Zufluss des Kyll nahe dem Wiesenhof von Scheid, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Roderbach (Weltersbach), rechter Zufluss des Weltersbachs bei Roderbirken, Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Röderbach
Roter Bach